Nandi steht für:

 eine Ethnie in Kenia, siehe Nandi (Volk)
 Nandi-Expedition, den gegen das Volk gerichtete Ausrottungsfeldzug 1905/6
 ein County, früher ein Distrikt, in Kenia; siehe Nandi County
 eine Hügellandschaft in Kenia, siehe Nandi Hills (Kenia)
 eine Bergkette in Südindien, siehe Nandi-Berge
 ein Ort in Südindien, siehe Nandi (Ort)
 ein Straßenviertel in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Nandi (Pingshan)
 ein Reittier von Shiva, dem indischen Gott, siehe Nandi (Mythologie)

Nandi ist der Name von:
 Nandi (Zulu) († 1827), Mutter von Shaka Zulu

Nandi ist der Familienname folgender Personen:
 Jacinta Nandi (* 1980), englische Autorin
 Netumbo Nandi-Ndaitwah (* 1952), namibische Politikerin (SWAPO)